Por Blancafort pode estar à procura de:
Blancafort (Catalunha) - município na província de Tarragona, na comunidade autónoma da Catalunha, na Espanha;
Blancafort (Cher) - uma comuna no departamento de Cher, na região de Centro, na França.

Desambiguação